

Населені пункти та їхні частини
 Вулька-Мала — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Вулька-Мала — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Вулька-Мала — частина села Воля Лосінецька (Вулька-Лосінецька) в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства

Примітки